Hamburger SV (Hamburger Sport-Verein) je nemški nogometni klub iz Hamburga. Igra v 1. nemški bundesligi.

Spada med tradicionalne nemške nogometne klube. Njegov glavni rival, sicer mestni tekmec, je FC St. Pauli, ki prihaja iz predela Hamburga, ki se imenuje St. Pauli.

Člansko moštvo 
Od 26. februarja 2018, povzeto po uradni spletni strani kluba.

Na posoji

Viri in opombe 

Šport v Hamburgu
Nemški nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1887